Döllbach ist der Name von:

 Döllbach (Eichenzell), Ortsteil von Eichenzell, Landkreis Fulda, Osthessen
 Döllbach (Fliede), Zufluss der Fliede in Bayern (dort u. a. Döllau genannt) und Hessen
 Döllbach, Mittellaufname des Geilebachs in Kassel, Nordhessen

Siehe auch:
 Dollbach